Wiedźmin – postać fantastyczna
 Wiedźmin – oryginalne opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego, później weszło w skład zbioru Ostatnie życzenie
 Wiedźmin – zbiór opowiadań Andrzeja Sapkowskiego
 Wiedźmin (saga) – 5-tomowy cykl powieści Andrzeja Sapkowskiego, będący kontynuacją opowiadań
 Wiedźmin – polski film fantasy z 2001
 Wiedźmin – polski serial telewizyjny
 Wiedźmin – amerykańsko-polski serial produkowany przez Netflix
 Wiedźmin – musical na podstawie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego (prapremiera 15 września 2017)
 Wiedźmin – seria monet kolekcjonerskich wyprodukowanych przez Mennicę Gdańską
 Wiedźmin – komiks polski
 Wiedźmin – komiks Dark Horse Comics
 Wiedźmin – album z muzyką do filmu Wiedźmin w reżyserii Marka Brodzkiego, 
 Wiedźmin – seria gier komputerowych zrealizowanych na motywach twórczości Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie
 Wiedźmin – pierwsza część trylogii
 Wiedźmin 2: Zabójcy królów – druga część trylogii
 Wiedźmin 3: Dziki Gon – trzecia część trylogii
 Wiąz Wiedźmin – najgrubszy i najstarszy w Polsce wiąz.